F16 bzw. F 16 steht für:
 F16-Klasse (Formula 16), internationale Segelklasse für Katamarane des World-Sailing-Weltverbands
 F 16 Uppsala, schwedischer Militärflugplatz Uppsala-Ärna
 F 16 (Unterseeboot), italienisches Unterseeboot der F-Klasse, siehe Liste von Schiffsklassen der italienischen Marine#U-Boote
 „Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene“ (ICD-10-Code), siehe Liste der psychischen und Verhaltensstörungen nach ICD-10 #F10–F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
 Fedora 16, Version von Fedora (Linux-Distribution)

Fahrzeuge:
 SECMA F16, französischer Sportwagen
 SECMA F16 Turbo, französischer Sportwagen
 Volvo F16, schwedischer Lkw von Volvo Trucks

F-16 steht für:
 General Dynamics F-16 Fighting Falcon, US-amerikanisches Mehrzweckkampfflugzeug
 General Dynamics F-16 VISTA, US-amerikanisches Experimentalflugzeug auf Basis der General Dynamics F-16
 Fluor-16, Isotop von Fluor (16F)

F.16 steht für:
 Fairey Campania F.16, britisches Seeaufklärungsflugzeug von Fairey Aviation Company

Abkürzung